Blue Valentine puede hacer referencia a:

 Blue Valentine, un álbum de estudio de Tom Waits.
 Blue Valentine, una película de 2010 protagonizada por Ryan Gosling y Michelle Williams.